Abbot může znamenat:

 Abbot (kráter) – malý měsíční impaktní kráter
 USS Abbot – jméno použité pro více lodí Námořnictva Spojených států amerických
 Charles Abbot, 1. baron z Colchesteru (1757 – 1829) –  britský právník a politik
 Charles Greeley Abbot (1872 – 1973) – americký astrofyzik